Campionatul de Rasboiu (1942/1943)
 Campionatul de Rasboiu (1943/1944)

Zobacz też